Salah ad-Din kan syfta på:
Saladin (1137-1193), en krigsherre
Salah ad-Din (stad i Irak), en stad i Irak
Salah ad-Din (provins), en provins i Irak
Salah ad-Din (Jemen), en stad i Jemen

fr:Saladin (homonymie)
pl:Saladin
pt:Saladino (desambiguação)
sk:Saladin
wa:Saladin